IEO,  ( ) — вариант ICO, проходящего под контролем сервиса обмена криптовалют. Ярким примером является случай, когда площадка Bitfinex выпустила IEO для токенов Tether.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает IEO вариантами ценных бумаг, изучая его в целях противодействия нарушениям законодательства о ценных бумагах в отношении граждан США.

См. также 
 Первичное публичное предложение
 STO

Примечания

Ссылки 
 

Криптовалюты